|-
| 156001 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156002 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156003 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156004 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156005 - || || 12 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156006 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156007 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156008 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156009 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156010 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156011 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156012 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156013 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156014 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156015 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156016 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156017 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156018 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156019 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156020 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156021 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156022 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156023 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156024 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156025 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156026 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156027 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156028 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156029 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156030 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156031 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156032 - || || 10 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156033 - || || 10 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156034 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156035 - || || 11 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156036 - || 2001 SD || 16 de setembre de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 156037 - || 2001 SQ || 16 de setembre de 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 156038 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156039 - || || 18 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 156040 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156041 - || || 18 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156042 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156043 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156044 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156045 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156046 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156047 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156048 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156049 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156050 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156051 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156052 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156053 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156054 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156055 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156056 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156057 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156058 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156059 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156060 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156061 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156062 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156063 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156064 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156065 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156066 - || || 19 de setembre de 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 156067 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156068 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156069 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156070 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156071 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156072 - || || 18 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156073 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156074 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156075 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156076 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156077 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156078 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156079 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156080 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156081 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156082 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156083 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156084 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156085 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156086 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156087 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156088 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156089 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156090 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156091 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156092 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156093 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156094 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156095 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156096 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156097 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156098 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156099 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156100 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6